

Cinema 
 La spia (Renegades) – film del 1930 diretto da Victor Fleming
 Rinnegati (Renegades) – film del 1946 diretto da George Sherman
 Faccia di rame (Renegades) – film del 1989 diretto da Jack Sholder
 Renegades - Commando d'assalto (Renegades) – film del 2017 diretto da Steven Quale

Musica 
 Renegades – album dei Rage Against the Machine del 2000
 Renegades – album dei Feeder del 2010
 Renegades – singolo dei Feeder del 2010
 Renegades – singolo degli X Ambassadors del 2015
 Renegades – album degli L.A. Guns del 2020

Sport 
 Renegades – squadra di calcio samoana americana

Televisione 
 Renegades - serie televisiva statunitense del 2017

Pagine correlate 
 The Renegades
 Renegade